Miejscowości w Polsce:
 Ropica Górna
 Ropica Polska

Miejscowość w Czechach na Śląsku Cieszyńskim:
 Ropica (w języku czeskim Ropice)

Inne:
 Ropica (1082 m n.p.m.) – szczyt w Beskidzie Śląsko-Morawskim, w Paśmie Ropicy, na Śląsku Cieszyńskim, w Czechach